Konversation steht für

 Konversation (Gespräch), ein Gespräch unter Beachtung von Umgangsformen
 Konversation (IRC-Client), ein IRC-Client

Siehe auch
 Conversations
 Galante Konversation
 Sacra conversazione